Roseburg peut faire référence à :
 Roseburg, commune allemande de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein ;
 Roseburg, ville de l'État de l'Oregon, aux États-Unis.